Miquel Porta Perales (Badalona, 1948), crític literari i analista polític
 Miquel Porta i Serra (Barcelona, 1957), metge català